Gottschalk kan syfta på:

 Gottschalk (1000-talet) – obotritisk ledare
 Gottschalk av Orbais (född omkring 806–868), tysk munk

Efternamn
 Albert Gottschalk
 Ferdinand Gottschalk
 Franz Gottschalk
 Joachim Gottschalk
 Louis Moreau Gottschalk
 Thomas Gottschalk

Tyska efternamn